Konsulat kan avse:

Konsulat (Rom) – konsul-ämbetet i romerska riket i Rom
Franska konsulatet –  regeringen i Frankrike 1799-1804
Konsulat (diplomati) – ett lands representation på en viss ort i ett främmande land

Se även
 Konsul
 Konsulatfrågan – en av grundorsakerna till att unionen mellan Sverige och Norge upplöstes